Антонио Санчез има више значења:

 Антонио Санчез (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Антонио Санчез, Сан Франсиско (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику